Bischler kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans-Dieter Bischler
 Hélène Bischler

Robotskapade auktorsförkortningar